Brook es un personaje del manga y anime japonés One Piece. Es un esqueleto que fue encontrado por los Piratas de Sombrero de Paja en un barco fantasma. Es un músico que comió la Fruta Resurrección-Resurrección, que le permitió regresar a la vida una vez después de morir. Es el 9° miembro de la tripulación y el 8° en unirse.

Es también uno de los dos espadachines a bordo de la tripulación, siendo el otro Zoro. Es el tan ansiado músico que anhelaba Luffy. Muchos años atrás, fue el músico principal, y más tarde el capitán, de los Piratas Rumbar, caídos en combate.

Antes de morir tenía una recompensa de 33,000,000 berries y se le conoce como "Tarareador" Brook. Su sueño es reencontrarse con Laboon, una enorme ballena a la cual los Piratas Rumbar prometieron volver a verla después de su viaje por el Grand Line, pero que no pudieron cumplir pues fueron aniquilados. Nació en el West Blue, donde antes de ser pirata fue líder de convoy de un reino.

Apariencia 
Brook es un esqueleto, pues comió la Yomi Yomi no mi, una Fruta del Diablo que le permite renacer. La habilidad de esta fruta consiste en que una vez muerto el usuario, a su alma se le permite regresar a su cuerpo una vez más. Sin embargo, esto no evita que el cuerpo se descomponga mientras el espíritu de la persona busca su cuerpo. Brook ya hizo uso de esta habilidad cuando toda su tripulación fue exterminada y en su caso, Brook tardó 1 año en encontrar su cuerpo que éste se descompuso hasta los huesos, pero conservó un curioso afro, producto de (según Brook), tener unas raíces muy fuertes de cabello.

Cuando estaba vivo, Brook era un hombre bastante alto y delgado, con rasgos faciales muy peculiares. Tenía la boca bastante grande, una ligera barba y patillas. Siempre se le veía con unos lentes oscuros. En su frente tenía una cicatriz con la apariencia de un símbolo omega (Ω) en diagonal. Esta cicatriz se observa también en su cráneo en su estado de esqueleto.

Cabe decir que Brook es un esqueleto muy alto y es el más alto de toda la tripulación (a excepción de Chopper en Monster Point). También es el más viejo con 90 años.

Viste con un traje negro, con solapas amarillas y sobre su cuello tiene un pañuelo azul adornado con cuentas moradas. Viste también un enorme sombrero de copa y unos zapatos de bombín. En lo que va de la serie, solo se le ha visto vestido de otra forma en la minisaga de Spa-Island en donde utiliza un traje similar a Kill Bill y también en una portada a color del manga, en donde Brook usa un traje de pirata convencional.

De acuerdo a Oda Brook parece un caballero, lo representa con los colores negro y blanco y tiene un olor a té.

Personalidad 
Brook es un personaje bastante excéntrico y, como los demás Sombrero de Paja, posee una personalidad curiosa y única. A pesar de que parece y asegura ser un caballero, tiene modales bastante pobres y malos hábitos como pedir ver la ropa interior de las chicas a las que conoce (o pedirles dinero prestado, en el caso de las sirenas) y ser impaciente durante la comida (de la misma manera que Luffy).

Sus reacciones a diferentes acontecimientos suelen ser algo extremas o cómicas. Por ejemplo, cuando los Sombrero de Paja estaban temerosos de él por ser un esqueleto, Brook también se asustó olvidándosele que era él el objeto de temor. Aunque, tiende a mostrar emociones más extremas, Brook es conocido por relajarse demasiado cuando le dicen que permanezca en calma. Es también extremadamente paciente, habiendo permanecido en su anterior barco durante años, esperando el día en que pudiera recuperar su sombra. Su rasgo más destacado es su gran disposición a hacerse a sí mismo "bromas sobre esqueletos" casi a cada momento, completando la frase con su conocida risa: "Yohohohoho".

Es un apasionado amante de la música. Su amor por la música se refleja en variados aspectos de su personalidad como en su manera de pelear, donde los nombres de sus ataques se derivan de varios temas musicales y danzas. Suele tener una voz muy dulce al cantar, lo cual puede ser aprovechado para luchar, pues logra distraer a los contrincantes con su voz.

En el barco, Brook cumple muchas funciones como la de ayudar a sus compañeros en sus tareas en lo posible (aunque generalmente siempre estropea todo). Sin embargo, en momentos de convivencia, comienza a tocar música, a veces acompañado de Franky. También tiene, desde que estaba vivo, la costumbre de levantarse temprano y despertar con una canción alegre (y ruidosa) a todos en la tripulación, incluso si eso significa ser golpeado o regañado.

A pesar de que es un esqueleto, Brook se asusta fácilmente con fantasmas y zombis. Con el propósito de combatir a las numerosas criaturas en el Thriller Bark sin tenerles miedo, Brook se convenció a sí mismo de que si cantaba mientras peleaba, no se asustaría tanto (aunque corría presa del pánico cuando dejaba de cantar). Este canto de batalla, sin embargo, tuvo el efecto extra de hacerlo parecer una criatura siniestra a los ojos de los zombis, lo cual resulta algo irónico pues Brook cantaba durante las peleas una canción sobre la vida y la alegría para mantener el miedo a raya.

A pesar de esta cobardía, lo que lo distigue de Usopp es que si Brook se encuentra con un potencial enemigo, lo afrontará con toda la valentía y poder que tenga.

Antes de su encuentro con los Sombrero de Paja, Brook estuvo muy solo mientras flotaba a la deriva en su nave abandonada. Inicialmente aceptó la oferta de Luffy de unirse a su tripulación y se invitó a sí mismo a cenar apenas abordó el Thousand Sunny; todo esto lo hizo solo para poder interactuar con personas vivas y llenar el hueco que había tenido desde hacía tantos años. Además, mientras es posiblemente uno de los piratas "vivos" más viejos, Brook sigue siendo igual de infantil en muchos aspectos, lo que le permite comportarse de igual manera que Luffy, Chopper y Usopp, y de hecho hace las mismas payasadas que esos tres. Por desgracia, Brook comparte con Chopper el defecto de olvidarse que es usuario de fruta del diablo y si ve a alguien en peligro de ahogarse, lo irá a salvar, hundiéndose él también.

Esa personalidad tan característica permitió a Nami, Usopp y Chopper darse cuenta de que el guardián del laboratorio del doctor Hogback, el Samurái zombi Ryuuma, era quien poseía la sombra de Brook. Ryuuma poseyó su sombra hasta que fue derrotado por Zoro, permitiendo a la sombra del esqueleto regresar con su dueño original.

Relaciones

Tripulación 
Los Sombrero de Paja estuvieron temerosos de él desde el principio, pero esto cambió luego de los eventos en el Thriller Bark: Franky se conmovió hasta las lágrimas luego de escuchar la historia de Brook, y el resto de la tripulación lo comenzaron a respetar tras escuchar acerca de su devoción hacia la promesa hecha con Laboon.
Antes de que se uniera oficialmente a la tripulación, solo Luffy se llevaba bien con él, pues lo consideraba divertido; los dos bromearon largamente durante la cena en el Sunny,De hecho, se puede de decir que Luffy y Brook tienen mucho en común,aparte de que los dos les gustan las fiestas y bromear todo el tiempo,incluso ambos suelen ser golpeados por los demás miembros de la tripulación por sus estupideses. Su excéntrica personalidad que frecuentemente altera los nervios de la banda, no mostrando respeto por Nami o incluso Robin a quienes les pide ver sus bragas, su costumbre de hacer Bromas de Esqueletos en situaciones serias,hace que todo el tiempo sea regañado por la mayoría incluso llega a ser  golpeado por alguno de los integrantes de la banda cada vez que se porta inresponsable. Sin embargo, su sentido de la ironía y su música pueden iluminar incluso a personas tristes y/o desesperanzadas como las víctimas del Thriller Bark.

Amigos 
Brook se preocupa bastante por su afro, pues es la única cosa que no perdió cuando murió, y significa muchísimo para él. Es la única cosa que piensa que Laboon reconocerá de él cuando la vuelva a ver luego de cincuenta años. Debido a que no volverá a crecer si lo corta, Brook lo protege como a su vida.

Debido a la promesa hecha a Laboon por él y su tripulación, Brook se siente obligado a reunirse de nuevo con la ballena para cumplir esa promesa. Piensa que Laboon no los perdonaría por morir irresponsablemente en el Grand Line.

Piratas Rumbar 
Por mucho tiempo que sea parte de la tripulación de Luffy y lo mucho que le sea fiel a él, Brook nunca pasará por alto su tiempo con la tripulación Rumbar, por lo que siempre les será leal. Él fue el músico de la tripulación y cuando Yorki enfermó, Brook se hizo cargo y se convirtió en el capitán, aún hasta cuando el y los piratas Rumbar fueron derrotados. Antes de marcharse de Thriller Bark, Brook finalmente logra dar a sus compañeros caídos un entierro apropiado, gracias a Usopp y Franky quienes le ayudaron a construir lápidas en su memoria.

Enemigos 
A causa del alboroto que hizo cinco años atrás en el Thriller Bark, tres de las Cuatro Personas Misteriosas saben de su existencia. Hogback, en particular le teme bastante, principalmente debido a que Brook derrotó a muchos zombis en el pasado. Solamente Perona no sabe de sus actos debido a que estaba dormida durante su asalto.

Habilidades 
Brook es un músico excepcional, capaz de tocar cualquier melodía en cualquier clase de instrumento: desde un pequeño violín hasta un piano. Lo que Brook normalmente toca es el primero. Sus habilidades musicales son tan buenas que Laboon solía cantar al ritmo de su música cuando estuvieron juntos.

Brook también era el único que conocía la manera para purificar a los zombis del Thriller Bark con sal marina.

Brook comió la fruta Yomi-Yomi no mi, la cual hizo que su cuerpo pudiera revivir, ya que él había muerto antes, esto hizo que su cuerpo se decompusiera y le diera su actual apariencia (la de un esqueleto). Con esto se hizo muy ligero y rápido, por lo que es difícil que se hunda en el mar (aunque al ser usuario de las frutas del diablo también se hunde sin remedio). Gracias a eso, es capaz de correr en el agua sin hundirse (mientras no salte a ella). Gracias a todo lo anterior, Brook puede que sea el tripulante físicamente más débil, pero compensándolo con ser el más rápido, solo desfalcado cuando Luffy ejecuta el Gear Second o el Gear Fourth.

También se hizo inmune al dolor de las fracturas y es capaz de abrirse el cráneo sin dificultades para guardar el Tone Dial. Para aprovechar al máximo esta habilidad, Brook bebe leche (una fuente natural de calcio), su bebida favorita.

Además de estas habilidades, Brook es un habilidoso espadachín, aunque al contrario de Zoro, es esgrimista; y solo usa una espada muy especial: un "shikomizue", un peculiar bastón que guarda en su interior un sable. En las batallas, Brook usa la música para combatir: con su violín toca una canción somnífera. Una vez los adversarios se han dormido, Brook los ataca a toda velocidad.

Dos años después presenta su nueva espada que recibe el nombre de Soul Solid, fabricada por la tribu Tenaga. Explica que con esta arma sus cortes proyecta el aura de su alma y te hace sentir el frío aire del mundo de los muertos y espíritus.

La habilidad más potente que se conoce por ahora es el Hanauta Sanchiyou Yahazu Giri, un movimiento tan silencioso tanto a la hora de ejecutarlo como en el corte, donde el adversario no se da cuenta hasta cierto momento. Dos años más tarde se descubre una nueva técnica, Quinto Tierce Fantasía, que consiste en que Brook crea una ilusión en sus enemigos mediante una música y, cuando están muy dentro de ella, los ataca rápidamente.

Dos años después de la separación, gracias a su nueva arma, presenta sus nuevos ataques: Kogoeru Ken, que usa el poder gélido del arma, y Kasuriuta Fubuki Giri, sería la evolución del "Hanauta Sanchoyou Yahazu Giri" pero a la vez el corte se congela.

Historia

Piratas Rumbar 
Brook era el guardián de un antiguo reinado en West Blue, razón por la cual también es un espadachín. Sin embargo, por ahora es desconocido por qué dejó este reinado.

Brook se unió tiempo después a los piratas Rumbar, lidereados por el capitán Yorki "el Calicó". Yorki le hizo el ofrecimiento con la condición de que hiciera lo que a Brook le gustaba más: hacer música. Brook aceptó con todo gusto, volviéndose el músico de la tripulación, dispuesto a que su música alegrara hasta un niño.

Tiempo después; y antes de entrar a Grand Line se encontraron con una ballena bebé enorme (en esos momentos del tamaño de un bote) a la cual llamaron "Laboon". Brook la apreciaba mucho por ser tan juguetona con la tripulación y porque se alegraba mucho cuando Brook tocaba el violín.

Sin embargo, por ser tan pequeña, Yorki decidió abandonarla debido a que su viaje por la Grand Line sería muy peligroso para llevar a una ballena bebe. Brook nunca quiso dejarla y Laboon los siguió hasta cruzar la Reverse Mountain (la entrada a Grand Line). En este lugar los piratas Rumbar encontraron a Crocus, el vigilante de los Faros Gemelos. Finalmente la tripulación decidió dejar a Laboon en este lugar al cuidado de Crocus. Yorki y los demás piratas Rumbar (entre ellos Brook), le hicieron la promesa de regresar a verla una vez más.

Los piratas Rumbar recorrieron muchos lugares en Grand Line. Justo antes de llegar al "Nuevo Mundo", el capitán Yorki se enfermó de gravedad, por lo cual tuvo que dejar a la tripulación, ya que el médico no conocía la enfermedad que lo aquejaba y que probablemente sería mortal. Yorki fue trasladado de regreso a West Blue y Brook ocupó el puesto de capitán momentáneamente. Es aquí cuando ganó (por razones aún desconocidas) su primera recompensa de 33,000,000 de berries. El paradero de Yorki es desconocido, pero se cree que puede estar muerto.

Trágicamente antes de llegar al "Nuevo Mundo", pasando por Florian Triangle, los piratas Rumbar enfrentaron a un mortal y poderoso enemigo (por ahora desconocido), quién en una jugada muy sucia les arrojaron flechas envenenadas, hiriendo al médico y matándole al instante. Cuando los piratas Rumbar viajaban ya sin médico todos los miembros empezaron a morir, incluyendo a Brook. Antes de morir tocaron una última canción que Brook grabó en un Tone Dial, traído de Skypiea por un comerciante y que llevaría a Laboon con la esperanza de que la fruta de Brook funcionara.

A pesar de haber muerto, Brook había consumido la Yomi yomi no mi con lo cual se activó su habilidad: permitir al espíritu del cuerpo regresar. Pero la niebla de Florian Triangle le impidió encontrar su cuerpo rápidamente, tardo 1 año en ello. Al final lo encontró pero ya estaba hecho huesos. Brook pasó 50 años vagando en el mar a bordo de su barco, triste y solo.

Después fue encontrado por el Shichibukai Gecko Moria, quien le arrebató su sombra gracias a los poderes de la Kage Kage no mi (fruta sombra-sombra). Moria y su subordinado Hogback lo raptaron hasta Thriller Bark, su Barco-Isla (el más grande del mundo) y su sombra se la puso al cadáver de un poderoso espadachín llamado Ryumma, quien fue capaz de matar a un dragón. Brook trató de recuperar su sombra al intentar matar a Ryumma, pero este era mucho más poderoso que Brook, quien perdió al intentar proteger su afro. Al ser derrotado fue enviado de regreso a vagar con su barco.

Cincuenta años después 
Pasaron 50 años, pero los piratas Rumbar no regresaban. Esto hizo que Laboon (ya enorme, del tamaño de una isla pequeña) enloqueciera y se golpeara contra la Reverse Mountain. A pesar de eso, Crocus la cuidaba, incluso, desde su interior. La banda de Luffy se encontró con Laboon y Luffy le hizo la promesa de que él sí regresará, al pintarle su símbolo pirata en la cabeza.

Tiempo después, Luffy y su tripulación encontraron a un extraño esqueleto en un barco abandonado y quien tarareaba "Yohohoho" y cantaba "El sake de Binks". Luffy, Nami y Sanji fueron a investigar el barco, encontrándose al esqueleto, quien se presentó como "Solo huesos de muerto Brook". Luffy le pidió ser miembro de su tripulación, a lo que Brook aceptó gustosamente.

Luffy lo invitó a subirse al Thousand Sunny donde disfrutó una cena con la tripulación y les contó parte de su historia. Contó hasta antes del hecho de encontrarse con Gecko Moria y solo les contó que perdió su sombra, razón por la cual no podía ser miembro de la tripulación de Luffy. Después apareció un fantasma creado por Pellona y Brook entonces notó que habían llegado al lugar que él estaba esperando regresar: Thriller Bark. Después huyó saltando por el mar rumbo a ese extraño lugar.

Durante la búsqueda de Luffy y compañía por salvar a Usopp, Nami y Chopper (quienes fueron a investigar el lugar); a este junto con Sanji y Zoro les robaron sus sombras y todos tuvieron que huir momentáneamente al barco. En el trayecto, Franky y Robin encontraron a Brook deshaciéndose de Talaran (la spider-monkey) y explicando cómo se purifica un zombi (con sal). Frankie le preguntó algunos de los motivos por los cuales le gustaría estar en la tripulación y este le contó la historia de Laboon.

El grupo se encontró en el Thousand Sunny a Luffy, Sanji y Zoro inconscientes, además de descubrir que el ejército de Gecko Moria les había robado sus provisiones. Franky intentó despertarlos, pero a pesar de haberles dado una buena paliza, éstos no despertaron para nada. Sin embargo, Usopp les gritó a los tres que una hermosa maestra espadachina les había traído carne. Esto despertó a los tres (pues eran las cosas que más apreciaban: Luffy, la carne; Sanji, chicas hermosas y Zoro, pelear contra una maestra espadachina).

Al despertar, Luffy se molestó por todo lo que Moria les hizo, y prometió vengarse, traer como nuevo tripulante a Brook y rescatar a Nami de Absalom. A pesar de que en Arabasta le había costado mucho vencer a un Shichibukai, fue junto con toda su banda a enfrentar a Gecko Moria (otro Shichibukai) para forzarlo a que regresara todas las sombras.

Zoro fue a enfrentar a Ryumma por la curiosidad que éste le despertaba. Lo encontró justo cuando Brook, en un segundo duelo con él estaba a punto de ser derrotado. Zoro retó a Ryumma y al vencerlo obtuvo su espada (la pesada Shuusui) y Brook recuperó su sombra. Después desapareció misteriosamente.

Justo cuando la banda del sombrero de paja estaba a punto de enfrentar a Oz, Brook apareció trayendo una enorme cantidad de sal y en agradecimiento por recuperar su sombra, Brook se entregó con todo a la batalla contra Oz. Por desgracia, al intentar un ataque en conjunto con Usopp, Brook solo hirió ligeramente al Special zombi y se estrelló contra una pared, perdiendo un diente.

Finalmente Nightmare Luffy (una transformación de Luffy lograda por los Piratas Rolling) debilitó a Oz. Brook volvió a unirse a la batalla, en el ataque emboscada que finalmente derrotó a Oz. Luffy venció a Gecko Moria y por suerte todos sobrevieron al ataque que realizó el shichibukai Bartholomew Kuma para que no hubiera testigos de la derrota de Moria. Kuma al final perdonó a todos por considerar poco honorable matarlos tán débiles.

En la celebración Luffy le pidió ser tripulante una vez más, a lo que Brook volvió a negarse al decir que tenía la misión de entregar el mensaje a Laboon, esta vez Luffy le dijo que conocía a la ballena y que Luffy la iba a volver a ver. Brook recordó sus tiempos con los piratas Rumbar y cantó "El sake de Binks". Después el mismo pidió ser tripulante a lo que Luffy y los demás aceptaron finalmente. Antes de marcharse de Thriller Bark; Franky, Usopp y Chopper diseñaron una tumba a los piratas Rumbar. Brook dijo que Thriller Bark proviene de West Blue, así que de algún modo los piratas Rumbar se sentirían como en casa.

Dos años después

Reunión de los Sombreros de Paja 
Han pasado dos años y, evidentemente, Brook se ha convertido en una estrella de rock con los Brazos Largos que capturaron a Brook dos años antes como sus gerentes. Ha llegado a ser conocido como "El Rey del Soul". Él tiene una nueva guitarra que tiene la forma de un tiburón y lleva gafas de sol, una corona, una boa de plumas y pantalones de flores. Ha estado en una gira mundial en una cantidad desconocida de tiempo. Brook decidió que el Archipiélago Sabaody sería donde él hará su último concierto en su gira mundial. Sin embargo, antes de que el concierto comienza, les dice a sus managers que se retirara. Algún tiempo después, Brook fue informado por Shakky que la situación en la isla se ha vuelto más inquietante. Cuando estaba a punto de dar a sus aficionados un bis, los marinos que fueron informados por los managers de Brook sobre su pasado con los Piratas Rumbar y con los Sombrero de Paja (a quien todos creían muertos), llegaron y detuvieron el concierto. Sin inmutarse, Brook le dice al mundo que Luffy Sombrero de Paja está vivo y algún día se convertirá en rey del mar y toca una última canción, con sus aficionados frenando a los marinos

Brook entonces se escapa con la ayuda de los Jinetes de la Vida en Rosa y se dirige al Grove 42. Tan pronto como llega al barco, le preguntó si podía ver las bragas a Nami, que dio lugar a que ella lo golpeara. Luego lloró con lágrimas de alegría cuando Luffy llegó. Cuando los marinos fueron interceptados por Hancock, el arroyo se volvió paralizado y se desmayó cuando hizo un guiño en su dirección. Él junto con el resto de los Sombreros de Paja, se animó a medida que comenzaron a sumergirse a la Isla Gyojin

Viaje a la isla Gyojin 
Con su vaca marina, los Piratas de Caribou finalmente se encuentran con los Sombrero de Paja y se preparan para la batalla. Caribou rápidamente pone un pie en el Thousand Sunny. Sin embargo, antes de que su equipo pueda seguir, la vaca marina, que resulta ser Mohmoo, huye con miedo después de ver a Luffy, Nami, Sanji y toma al resto de los Piratas de Caribou, dejando a Caribou solo. Los Sombrero de Paja luego atan a Caribou. Brook le pide a Nami que ayude a explicar la naturaleza de las corrientes submarinas. Cuando algunos de la tripulación pierde el interés en la explicación, Nami rápidamente se irrita, provocando que Brook aparezca y le pregunta si ella quiere cantar. Él entonces se sorprendió al ver a la "Pluma a la baja" y se sorprende de nuevo por la presencia del Kraken.

Brook rápidamente se recupera de la impresión, y comienza a sentir una conexión entre él y el Kraken, pero pronto otra vez rápidamente se llena de miedo que cuando destruyre la nave de Caribou. Brook a continuación se da cuenta de que estaban a punto de estrellarse contra una montaña submarina, pero se salvaron gracias a Robin. Él junto con el resto de la tripulación se maravilla en lo poderoso que el trío de monstruos se ha convertido. Cuando el barco se tira hacia abajo el penacho hacia abajo, Brook ayuda a dirigir. Después de llegar a 7000 metros bajo el nivel del mar, la tripulación entra en el "inframundo del mar."

La tripulación luego busca a Luffy, Zoro, Sanji y evitando al mismo tiempo varias criaturas del mar. La tripulación nota que caribú se desató durante la confusión. Franky encuentra escondido en un barril a Cariobu y sella el barril con Cariobu en su interior.

Cuando el equipo entra en la región volcánica de las aguas profundas, se encuentran con un rape. Se trata de comer al Thousand Sunny, pero es detenido por un Umibouzo. Brook y la tripulación a continuación, escuchan el canto y ven el Holandés Errante y su capitán Van der Decken. Brook se aterroriza del barco fantasma y cuenta la historia de cómo llegó a ser. Van der Decken entonces le ordena al Umibouzo perforar el Thousand Sunny, pero las primeras intervenciones del Kraken recién domado noquea al gigante del mar. El trío de monstruos se reúne con Brook y el resto de los Sombrero de Paja, pero un volcán submarino empieza a entrar en erupción. El Kraken (ahora llamado Surume) tira de la nave lejos de la erupción y salta hacia abajo en una zanja. Después de pasar por la zanja, el equipo finalmente ve la Isla Gyojin. Los Sombrero de Paja pronto se encuentran con una pandilla de monstruos marinos liderado por Hammond, que da a los Sombreros de Paja dos opciones: unirse a los Nuevos Piratas Gyojin o morir.

Aventura en el paraíso submarino 
Luffy rechaza Hammond y el Fishman se prepara para atacar. Franky activa el Coup de Burst y la nave vuela a través de la burbuja que rodea la Isla Gyojin. El barco luego cae en una corriente y los Sombreros de Paja se separan. Brook más tarde se reúne con Pappug y se va al Café Sirena. Las sirenas parecen tomar un gusto a Brook. Cuando Keimi trae a Luffy y Usopp al café, Brook y Pappug tienen un feliz reencuentro. Antes de subir a un taxi peces, Brook avisa de un cartel de se busca de Vander Decken. Pappug revela a Brook y el grupo que el Vander Decken de la leyenda murió en Isla Gyojin y el que los Sombreros de Paja vieron fue su nieto. Mientras iba en el taxi, se encuentran con una fábrica de caramelos con el Jolly Roger de Big Mom en él. Pronto llegan a la casa de Pappug.

Brook y el grupo pronto se enteran de que hay una tienda de ropa Penal en el primer piso. Tan pronto como entran en la tienda, se encuentran a Nami presentando quejas por los altos precios. Pappug dice que los sombreros de paja puede tener lo que quieran de forma gratuita. Después de escuchar esta noticia alegre, se vacía la tienda para disgusto de los Pappug. A continuación, escuchan un alboroto afuera de la tienda y se encuentran con que el Rey Neptuno ha llegado a su encuentro. Brook y los otros son invitados por el propio Rey a su castillo.

Los Sombrero de Paja, Keimi y Pappug pasean en Megalo mientras Neptuno pasea en Hoe, llamándolos a su alcance para no caerse. Pappug piensa en la princesa sirena, y Brook le pregunta si él tenía razón al recordar que Pappug una vez fue el mejor amigo de la princesa. Pappug le da una larga "Ssshhh", y Brook se da cuenta de que era una mentira. Al llegar al palacio, todo el mundo miró con asombro. Brook indicó que hace ver a la mansión de Pappug como una pulga, lo que provocó que la estrella de mar le diga que no comparare. Después de entrar en el castillo, Luffy se va en busca de alimento, mientras que Brook se pregunta cuándo comenzará el banquete.

Después de recibir la palabra de las misteriosas desapariciones de las sirenas de la Cueva Sirena y de la predicción de la mala fortuna de Madame Shirley, los guardias del palacio y el personal toman medidas contra los Sombrero de Paja. Brook, Usopp y Nami batallan contra los guardias contrario. Brook se prepara cuando el Rey Neptuno ataca, pero Zoro le intercepta.
Después de someter al rey, los ministros, y los guardias reales, Brook y los sombreros de paja tienen un argumento. Brook le dice a Zoro que exagera las cosas. Mientras que el grupo se está preguntando qué hacer a continuación, Brook sugiere que canten. Los tres príncipes de la Casa de Neptuno regresan al palacio solo para encontrarla bajo el control de los Sombrero de Paja. Dado que los príncipes no pueden entrar, Fukaboshi habla con Zoro a través del Den Den Mushi. Brook escucha como Zoro hace sus demandas y Fukaboshi les dice el mensaje de Jinbe. Después de escuchar los ruidos que venían del cuarto de Shirahoshi, Neptuno pide a los Sombrero de Paja ir a ver a ella para garantizar su seguridad. Brook al instante corre hacia su ubicación mientras lleva al Ministro de derecha desde que el último lo demands. No tardaron en llegar a la Torre Hard-Shell y encontrar un grupo de piratas maltratadas arrojado allí. Luego se sorprendió al ver a Luffy, Megalo y Shirahoshi salir de la torre con la princesa dentro de la boca del tiburón.

Censura y Ediciones 
En la versión de 4kids del anime, la parte en la cual los Sombrero de Paja encuentran a Laboon fue borrada sin razón alguna. Debido a esto, y a otras partes de la historia que fueron editadas para coincidir con el borrado, un error de continuidad fue creado por 4kids pues sin esa saga no se puede explicar la historia de Brook y su relación con Laboon.

Véase también 
 Piratas del Sombrero de Paja
 Gecko Moria
 Sake de Binks
 Laboon

Referencias

Enlaces externos 
Página de Brook en One Piece Wiki

Brook
Espadachines ficticios